Preusmjeri Nacrt:Tite